Por Brokaw pode estar à procura de:

 Tom Brokaw
 Brokaw (Wisconsin)

Desambiguação